Grand Meadow Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grand Meadow Township (Cherokee County, Iowa)
 Grand Meadow Township (Clayton County, Iowa)
 Grand Meadow Township (Minnesota)
 Grand Meadow Township (South Dakota)